Melinnopsis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av M'Intosh 1885. Melinnopsis ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Melinnopsis